Ральф Бассет (; до 1265 — 31 декабря 1299) — английский аристократ, 1/2-й барон Бассет из Дрейтона с 1295 года.

Биография 
Ральф Бассет принадлежал к старинной рыцарской семье нормандского происхождения, известной с XI века, а точнее — к той ветви этой семьи, которая владела землями в Стаффордшире с центром в Дрейтоне. Отца Ральфа, носившего то же имя, в 1264 году вызвал в свой парламент Симон де Монфор, который воевал тогда с королём. Уже в 1265 году Ральф-старший погиб в битве при Ившеме, а его владения были конфискованы. Позже земли Бассетов из Дрейтона вернули вдове погибшего, Маргарет де Сомери. В 1295 году Ральф-младший был вызван в королевский парламент, и поэтому именно он считается 1-м бароном Бассет из Дрейтона согласно официальной нумерации.

Известно, что в июне 1291 года, когда столица Шотландии Эдинбург оказался под контролем англичан, король Эдуард I назначил именно Ральфа Бассета комендантом Эдинбургского замка.

Семья 
Ральф Бассет был женат на Гевизе. В этом браке родились сын, Ральф, 2-й барон Бассет из Дрейтона, и две дочери. Маргарет стала женой Эдмунда Стаффорда, 1-го барона Стаффорд, а Мод — женой сэра Уильяма Херриза.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Бассет
Бароны Англии XIII века